Danau Baru (Sungai Rotan), een plaats in Indonesië
Danau Baru (Rengat Barat), een plaats in Indonesië